Cruzeiro Futebol Clube é uma agremiação da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, estado do Rio de Janeiro, fundada a 24 de agosto de 1926.

Equipe feminina 
Em 2017, o Cruzeiro irá participar, pela primeira vez, do Campeonato Carioca de Feminino. Paralelamente a isso, disputa competições amadoras de categorias de base, em torneios promovidos pela FERJ.

Ver também
Confederação Brasileira de Futebol
Campeonato Brasileiro
Copa do Brasil
Clubes brasileiros de futebol

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1926